« Rousse » et « rousses » peuvent être le féminin de . Cette page traite de leurs autres significations.

Nom de personnalités
 Charles Rousse (1860-1925), homme politique français
 Dolores Rousse (1901-1985), actrice de cinéma américaine
 Edmond Rousse, Aimé-Joseph-Edmond Rousse (1817-1906), avocat
 Georges Rousse (né en 1947), photographe français
 Joseph Rousse (1838-1909), poète, anthologiste, historien et homme politique français
 Marion Rousse (née en 1991), coureuse cycliste française

Nom de lieux
 Roussé, ville de Bulgarie
 Canton de l'Île-Rousse
 Cimetière de la Croix-Rousse
 Croix-Rousse (métro de Lyon)
 Cuire-la-Croix-Rousse
 Grandes Rousses, massif des Alpes françaises
 L'Île-Rousse Commune française
 La Croix-Rousse, colline de la ville de Lyon
 Lac des Rousses
 Les Rousses, Commune française
 Suze-la-Rousse, Commune française
 Tunnel de la Croix-Rousse
 Champ de Rousse, l'un des gisements gasiers du bassin de Lacq, exploités à partir de 1957, aujourd'hui épuisé et où Total expérimente un pilote de stockage géologique du CO2 amené par gazoduc sous 60 bars de pression.

Nom d’animaux
 Barge rousse, oiseau
 Bruant à tête rousse
 Buse à queue rousse
 Érismature rousse
 Funisciure à pattes rousses
 Grenouille rousse
 Hurleur à mains rousses
 Jacamar à queue rousse
 Nette rousse
 Ouette à tête rousse
 Petite gerboise rousse
 Phascogale à queue rousse
 Pie-grièche à tête rousse
 Pipit à gorge rousse
 Sarcelle rousse
 Tamarin à mains rousses
 Rousse, surnom du gardon dans l'Est de la France

Titres 

 La Bête rousse, roman français de Daniel Bernier paru en 1997 ;
 La Blonde ou la Rousse  (Pal Joey), film musical américain de George Stevens sorti en 1957 ;
 La mort est rousse, téléfilm français de Christian Faure diffusé en 2002 ;
 La Mort rousse, roman québécois de Pierre Chatillon paru en 1998 ;
 La Petite Poule rousse, conte traditionnel ;
 La Rousse au chocolat, chanson de Jacques Higelin extraite de l’album  Alertez les bébés ! sorti en 1976 ;
 Les Sept Femmes de Barbe-Rousse (Seven Bride For Seven Brothers), film musical américain de Stanley Donen sorti en 1954 ;
 Toutes les rousses ne sont pas des sorcières, roman français de Valérie Bonnier paru en 1998 ;
 Zora la rousse, roman allemand de Kurt Held paru en 1941 ;
 Zora la rousse, série télévisée germano-helvético-yougoslave diffusée en 1978 et inspirée du roman précédent ;
 La Femme rousse, film allemand sorti en 1962

Notes et références

Voir aussi
 
 Les Rousses
 Bière rousse
 

Homonymie de patronyme